Velemesto ali metropola je veliko mesto, običajno politično, finančno, prometno, kulturno in izobraževalno središče regije, v kateri se nahajajo. V mestnem območju ima nad 100000 prebivalcev, v urbanem območju pa nad 500000, se pa definicije po svetu med seboj razlikujejo.

Seznam velemest

Seznam, leta 2015.

Glej tudi 
Metropolitanska regija
Megaregija
Marginalna naselja

Naselja